Břečka oder Brecka ist der Familienname folgender Personen:
 František Břečka (* 1958), tschechoslowakischer Leichtathlet
 Hans Brecka (1885–1954), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Jan Břečka (* 1975), tschechischer Kanute